Гвозниця Долішня — село гміни Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства Польщі. 
 Гвозниця Горішня — село гміни Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства Польщі.